Who Knows? – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
Who Knows? – film del 1917 diretto da Jack Pratt